Waite se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Edgar Ravenswood Waite
 Merton Benway Waite